Ksylofagia - sposób odżywiania się (pobierania pokarmu), polegający na zjadaniu drewna. Organizmy preferujące taki sposób odżywiania nazywane są ksylofagami lub drewnojadami.

Zobacz też: 
roślinożerność 
zoofag
ksylofag

Strategie pokarmowe